Il singolare del torneo di tennis Brussels Outdoor 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Peter McNamara che ha battuto in finale Balázs Taróczy 7-6, 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Eddie Dibbs (semifinali)
 Balázs Taróczy (finale)
 Peter McNamara (campione)
 Assente

 Jean-François Caujolle (secondo turno)
 Fernando Luna (quarti di finale)
 Patrick Proisy (secondo turno)
 Carlos Gattiker (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brussels Outdoor 1980